KD, Kd eller kd kan syfta på:

 KD – ett finländskt kristdemokratiskt politiskt parti som grundades 1958, se Kristdemokraterna (Finland)
 KD – ett kristdemokratiskt och socialkonservativt politiskt parti i Sverige, se Kristdemokraterna (Sverige)
 KD Pharma – ett företag  som bedriver läkemedelsdistribution, se Kronans Droghandel
 KD – den protestantiske teologen Karl Barths huvudverk, se Kyrklig dogmatik
 KD – IATA:s kod för ett flygbolag i Kaliningrad, se KD Avia
  – en speciell typ av jämviktskonstant som mäter benägenheten hos ett större komplex att sönderfalla reversibelt i mindre delar, se Dissociationskonstant